A Fulvia latin eredetű női név, jelentése a Fulvius nemzetséghez tartozó. Az alapszó jelentése: vörhenyes, sárgásbarna. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
 április 10. 
 október 5.

Híres Fulviák

Fulvia Antonia, Clodius és Marcus Antonius felesége, híres intrikus (†Kr. e. 40).

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (F)
Női keresztnevek (F)
Latin eredetű magyar női keresztnevek